Andrzej Bieńkowski (1891-1964) – żołnierz AK
 Andrzej Bieńkowski (1916-1971) – ekonomista leśnictwa
 Andrzej Bieńkowski (1926-2017) – polski satyryk, poeta i dziennikarz, bohater Powstania Warszawskiego.
 Andrzej Bieńkowski (ur. 1946) – malarz, wykładowca ASP w Warszawie